EAP steht als Abkürzung für:

 Early Access Program, Testprogramme, z. B. Prostatakrebs-Prognosetest mit ausgewählten klinischen Zentren in Europa
 École des Affaires de Paris, inzwischen übergegangen in die ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin, die älteste Business School der Welt
 Einheitlicher Ansprechpartner, im Zuge der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie eine Anforderung an Staaten der Europäischen Union
 Elektroaktive Polymere auch künstliche Muskeln genannt, Polymere, die durch das Anlegen einer elektrischen Spannung ihre Form ändern
 Elektroakupunktur nach Kramer, alternativmedizinische Methode
 Employee Assistance Program, im Personalwesen Programme zur Mitarbeiterberatung durch ein externes Unternehmen
 Enterprise Application Software, Unternehmens-Anwendungssoftware
 Equivalent Air Pressure, der äquivalente Absolutdruck beim Tauchen, siehe Nitrox#Äquivalente Lufttiefe
 Erweiterte ambulante Physiotherapie, Form der äußerlichen Anwendung von Heilmitteln, mit der v. a. die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wiederhergestellt, verbessert oder erhalten werden soll
 Europäische Arbeiter-Partei, ehemalige kleine politische Partei im Umkreis der sogenannten LaRouche-Bewegung, die zwischen 1974 und 1986 in Deutschland auftrat
 Europäisches Amt für Personalauswahl, am 26. Juli 2002 gegründet, um die Vorauswahl von Beschäftigten der Institutionen der Europäischen Union zu vereinheitlichen
 European Association for Psychotherapy (dt.: Europäischer Psychotherapie-Verband), Sitz in Wien
 Étages d'Accélération à Poudre, die seitlichen Feststoffraketen der Ariane 5
 Das Experimental Aircraft Programme von British Aerospace, siehe British Aerospace EAP
 Extensible Authentication Protocol, Sicherheitsprotokoll in der EDV
 External Application Provider, externer Applikationsanbieter, Technik von Microsoft, um extern gehostete Nicht-SharePoint-Anwendungen in SharePoint-Anwendungen einzubinden
 2-Aminoethylphosphat, Zellmembranbestandteil
 Flughafen Basel Mulhouse Freiburg, EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg in Basel, Schweiz nach dem IATA-Code
 Hellenic Open University, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – griechische Universität

EaP steht für:
 Eastern Partnership, siehe Östliche Partnerschaft, 2009 in Prag gegründete Organisation

E.AP steht für:

 Elliniki Aristera, ehemalige griechische Partei

EAP